Ókori személyek
 I. Makariosz jeruzsálemi püspök (?–333) jeruzsálemi püspök (314–333)
 Egyiptomi Szent Makariosz (300 körül–391) egyiptomi remete, szerzetes, apát, a sivatagi atyák egyike.
Ciprusi érsekek
 I. Makáriosz ciprusi érsek (?–1865) ortodox érsek, a ciprusi ortodox egyház vezetője (1854–1865)
 II. Makáriosz ciprusi érsek (1870–1950) ortodox érsek, a ciprusi ortodox egyház vezetője (1948–1950)
 III. Makáriosz ciprusi érsek (1913–1977) ortodox érsek, a ciprusi ortodox egyház vezetője (1950–1977), a független Ciprus első államfője (1960–1977)